O apelido de família composto Viveiros de Castro pode referir-se a:

 Augusto Olímpio Viveiros de Castro - ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil
 Eduardo Viveiros de Castro - antropólogo brasileiro

Desambiguação